Taos kan avse:

Geografi

USA 
 Taos, Missouri
 Taos, New Mexico
 Taos County, New Mexico
 Taos Pueblo, New Mexico
 Taos Ski Valley

Övrigt 
 Pueblo de Taos, forntida by bebodd av puebloindianer
 Taos (språk)